Paulinus von Antiochia steht für folgende Personen:
 Paulinus von Antiochia (Märtyrer) († 67), Märtyrer unter Neros Christenverfolgung
 Paulinus von Antiochien († 388), Patriarch von Antiochien